

Littérature 
Tom Sawyer est un héros de fiction créé par Mark Twain qui apparaît en 1876, dans Les Aventures de Tom Sawyer. Il est le personnage éponyme de nombreuses œuvres au cinéma et à la télévision, parmi lesquelles, sous le titre Tom Sawyer :

Cinéma 
 Tom Sawyer, film américain muet sorti en 1917, avec Jack Pickford ;
 Tom Sawyer, film américain sorti en 1930, avec Jackie Coogan ;
 Tom Sawyer détective, film américain sorti en 1938, avec Jackie Coogan ;
 Tom Sawyer, film américain sorti en 1938, avec Tommy Kelly ;
 Tom Sawyer, film américain sorti en 1973, avec Johnny Whitaker ;
 Tom Sawyer, film d'animation américain de Paul Sabella, sorti en 2000.
 Tom Sawyer, film allemand réalisé par Hermine Huntgeburth, sorti en 2011.

Télévision 
 Tom Sawyer (Tomu Sōyā no bōken), série télévisée d’animation japonaise en 49 épisodes de 26 minutes, diffusée en 1980.

Musique 
 Tom Sawyer est le nom d'une chanson du groupe de musique Rush.
 Les Aventures de Tom Sawyer, Le Musical est une comédie musicale de Ludovic-Alexandre Vidal et Julien Salvia.

Patronyme 
 Tom Sawyer (1943-), un syndicaliste britannique et un homme politique du parti travailliste ;
 Tom Sawyer (1959-), un cycliste australien, professionnel de 1983 à 1991 et spécialiste des courses de six jours.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre